El término argumento (o similar) puede referirse a :

Lógica, lingüística, gramática 
 Argumento, la expresión oral o escrita de un raciocinio.
 Argumento (lógica), un conjunto de premisas seguidas por una conclusión.
 Argumento hipotético-deductivo, un tipo particular de argumento.
 Argumento verbal, un complemento o constituyente requerido obligatoriamente por un verbo.
 Argumento nominal, un complemento o constituyente requerido obligatoriamente por el sustantivo.
 Argumento adjetival, un complemento o constituyente requerido obligatoriamente por el adjetivo.
 Argumento adverbial, un complemento o constituyente requerido obligatoriamente por el adverbio.
 Argumento preposicional, un complemento o constituyente requerido obligatoriamente por la preposición.
 Teoría de la argumentación, estudio interdisciplinario de la forma en que se obtienen conclusiones a través de la lógica, es decir, mediante premisas.

Matemática 
 Argumento (análisis complejo) de un número complejo , ángulo comprendido entre el eje real positivo del plano complejo y la línea que une  con el origen de dicho plano.
 Argumento en matemática,  se dice a cada uno de los elementos del dominio de una función.

Computación, informática 
 Argumento (informática), una variable (o un valor) que puede ser recibida por una rutina o subrutina.

Expresiones en latín 

 Argumento ad antiquitatem o argumentum ad antiquitatem, falacia lógica que consiste en afirmar que si algo se ha venido haciendo o creyendo desde antiguo, entonces es que está bien o es verdadero.
 Argumento ad hominem o argumentum ad hominem, falacia que consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta.
 Argumento ad populum o argumentum ad populum, falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en lugar de al argumento por sí mismo.